Реакторы на нейтронах — виды нескольких ядерных реакторов:

 Реактор на быстрых нейтронах
 Реактор на промежуточных нейтронах
 Реактор на тепловых нейтронах